Theta Tauri (θ Tau) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Tauro:

 Theta1 Tauri (77 Tauri), estrella de magnitud 3,85.
 Theta2 Tauri (78 Tauri), estrella de magnitud 3,41.

Ambas estrellas, visualmente separadas 5,6 minutos de arco, forman parte del cúmulo de las Híades pero se piensa que no forman un verdadero sistema binario.